Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось: в группе А с 3 по 8 мая в столице Словении Любляне и в группе В с 26 апреля по 1 мая в польском городе Тыхы. Турниры 2020 и 2021 годов были отменены Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команды, занявшие первое и второе места, получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2023 года.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получила право играть в 2023 году в группе А.

Итоги турнира

Группа A 
   и  вышли в ТОП-дивизион чемпионата мира 2023 года

Группа B 
   Сборная Польши вышла в группу А первого дивизиона.

Участвующие команды 
В чемпионате принимают участие 10 национальных команд — 9 из Европы и одна — из Азии. Сборная Франции и сборная Австрии вылетели из ТОП-дивизиона и должны были участвовать в группе А этого турнира, но были возвращены в высший дивизион после того, как из него были исключены сборные России и Белоруссии из-за вторжения России на Украину. Вследствие этих изменений сборная Литвы была возвращена в группу А. Сборная Сербии перешла из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона 2019 года.

Группа А

Группа В

Арены

Группа А

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 6 главных и 6 линейных судей.

Главные судьи
  Микаэль Хольм
  Лиам Сьюэлл (SEWELL Liam)
  Кристоф Штернат
  Эндрю Уилк
  Милан Зрнич (ZRNIC Milan)
  Трпимир Пирагич

Линейные судьи
  Юп Лермакерс (LEERMAKERS Joep)
  Гашпер Яка Згонц (Gašper Jaka Zgonc)
  Барна Киш-Кирай (KIS-KIRALY Barna)
  Фредерик Моне
  Давид Нотхеггер
  Пак Чон-Су (Park Junsoo)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Видео

Группа В

Судьи 
В группе B первого дивизиона приняли участие 6 главных и 6 линейных судей.

Главные судьи
  Михаль Баца
  Жоффрей Барсело (BARCELO Geoffrey)
  Штефан Хурлиманн
  Андрей Кича
  Даниэль Ренц
  Туро Вирта

Линейные судьи
  Матеуш Букки
  Сергей Хараберюш
  Даниэль Конц
  Грегор Миклич
  Рафал Новорта
  Агрис Озолиньш

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Видео

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей 2022